Castell de Talteüll, d'un poble del municipi de Massoteres, a la Segarra
 Castell de Talteüll, edifici del municipi de Talteüll al Rosselló